Reignac, commune française de la Charente
 Reignac, commune française de la Gironde

Voir aussi
Reignac-sur-Indre, commune française d'Indre-et-Loire
Maison forte de Reignac à Tursac